Угашик () — топоним Аляски (США).
  — статистически обособленная местность.
  — аэропорт населённого пункта.
 Угашик — река.
  — залив.
  — озёра.

См. также 
  — стратовулкан.
  — аэропорт, обслуживающий город Пайлот-Пойнт.